Centralensi – abitanti di Central (Bahia)
Centralensi – abitanti di Central de Minas
Centralensi – abitanti di Central do Maranhão